Royal College ist der Name folgender Einrichtungen und Vereinigungen:

 Royal College of Art, Universität für Kunst und Design in London
 Royal College of Music, Musikhochschule in Kensington, London
 Royal College of Paediatrics and Child Health, Berufsverband im Vereinigten Königreich
 Royal College of Pathologists, wissenschaftliche Vereinigung im Vereinigten Königreich
 Royal College of Physicians of Edinburgh,  Ärzteverband in Schottland
 Royal College of Physicians, Ärzteverband im Vereinigten Königreich
 Royal College of Psychiatrists, Organisation der Psychiater im Vereinigten Königreich und Irland
 Royal College Port Louis, College in Mauritius
 Royal Northern College of Music, Konservatorium in Manchester
 Royal College, Colombo, Eliteschule für Jungen in der Hauptstadt Sri Lankas

Siehe auch:
 Royal College of Surgeons
 Royal Military College
 Royal Technical College
 Old Royal Naval College, Bauwerk in Greenwich